Лабасти́д-Поме́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31251.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 55 км к юго-западу от Тулузы.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 142 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 90 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 56 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 62,2 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 56 активных жителей работали 53 человека (31 мужчина и 22 женщины), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 34 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лабастид-Помес (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Церковь Св. Екатерины

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна